Wilhelm Hallwachs ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Hallwachs (Politiker) (1786–1860), deutscher Politiker, großherzoglich-hessischer Außenminister
 Wilhelm Hallwachs (Physiker) (1859–1922), deutscher Physiker